Реч луковица је изведена од речи за биљку лук. Она може значити:

 Луковица (ботаника), изданак у коме су резервне хранљиве супстанце смјештене у листовима

Топоними 

Србија:
 Луковица (Свилајнац), насеље у општини Свилајнац

Босна и Херцеговина:
 Луковица (Приједор), градска четврт у Приједору, град Приједор, Република Српска

Северна Македонија:
 Луковица (Македонска Каменица), насеље у општини Македонска Каменица
 Луковица (Желино), насеље у општини Желино

Словенија:
 Општина Луковица, општина у Словенији
 Луковица при Домжалах, насеље у општини Луковица

Види још 

 Луковице, насеље у општини Гацко, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Лукомир
 Луковац
 Луково
 Лукава
 Лукавац (вишезначна одредница)
 Лукавица
 Лукићи